Wild Horses (Beverly Hills, 90210), een aflevering van de serie Beverly Hills, 90210
 Wild Horses (Garth Brooks), een nummer van de Amerikaanse countryzanger Garth Brooks
 Wild Horses (Johnny Burke), een nummer van de zanger Johnny Burke
 Wild Horses (Gino Vannelli), een nummer van de Canadese zanger Gino Vannelli
 Wild Horses (Nik Kershaw), een nummer van de Britse zanger Nik Kershaw
 Wild Horses (The Rolling Stones), een nummer van de Britse rockband The Rolling Stones, eerder uitgebracht door The Flying Burrito Brothers
 Wild Horses (The Sundays), een nummer van de Britse indierockband The Sundays
 Wild Horses (Smokie), een muziekalbum van de Britse rockband Smokie
 Wild Horses (Wild Horses), een muziekalbum van de Britse rockband Wild Horses
 Wild Horses (Britse band), een Britse rockband
 Wild Horses (Amerikaanse countryband), een Amerikaanse countryband
 Wild Horses (Amerikaanse rockband), een Amerikaanse rockband
 Wild Horses (1985), een televisiefilm uit 1985
 Wild Horses (1995), een Argentijnse film uit 1995, originele titel Caballos salvajes
 Wild Horses (1998), een Amerikaanse film uit 1998
 Wild Horses (2015), een Amerikaanse film uit 2015
 Wild Horses (boek), een boek van de Britse schrijver Dick Francis